Garrone ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Garrone (* 1963), italienischer Unternehmer   
 Daniele Garrone (* 1954), italienischer evangelischer Theologe   
 Edoardo Garrone (1906–1963), italienischer Unternehmer   
 Gabriel-Marie Garrone (1901–1994), französischer Geistlicher, Erzbischof von Toulouse und Kurienkardinal
 Laura Garrone (* 1967), italienische Tennisspielerin
 Luigi Garrone (1886–1950), italienischer Schauspieler   
 Matteo Garrone (* 1968), italienischer Filmemacher

 Sergio Garrone (* 1925), italienischer Regisseur

Garrone steht für:

 (16997) Garrone, Asteroid des Asteroidengürtels

Siehe auch:

 Edoardo Raffinerie Garrone, italienisches Mineralölunternehmen, siehe ERG (Unternehmen)